Carević ist der Familienname folgender Personen:

 Josip Marija Carević (1883–1945), römisch-katholischer Priester, Bischof von Dubrovnik
 Mario Carević